Яру́га:
 Яру́га ( — «щель») — яр, ярок, лог, крутостенная балка, большой глубокий овраг прекративший рост.

Топоним

Белоруссия 
 Яруга — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Украина 
 Яруга — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Яруга — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

В культуре 

 Яруга — вымышленная река из вселенной «Ведьмака».

См. также 

 Большая Яруга
 Высокая Яруга
 Каменная Яруга
 Красная Яруга
 Сидорова Яруга
 Холодная Яруга